Il BRD Brașov Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2013. È stata la 18ª edizione del torneo che si è giocata a Brașov in Romania dal 2 all'8 settembre 2013 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di  €+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

 Ranking al 26 agosto 2013.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Patrick Ciorcilă
  Florin Mergea
  Dragoș Cristian Mîrtea
  Andrei Pătrui

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Maxim Dubarenco
  Kyle Edmund
  Mathias Bourgue
  Teodor-Dacian Crăciun
  Oliver Golding (lucky loser)

Vincitori

Singolare

 Andreas Haider-Maurer ha battuto in finale  Gerald Melzer 6(9)–7,6–4, 6–2

Doppio

 Oleksandr Nedovjesov /  Jaroslav Pospíšil hanno battuto in finale  Teodor-Dacian Crăciun /  Petru-Alexandru Luncanu 6–3, 6–1

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2013